Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Brzosko – polski wojskowy
 Marek Brzosko – polski lekarz
 Roch Brzosko – polski lekarz i wojskowy
 Władysław Brzosko – polski polityk
 Zygmunt Brzosko – polski wojskowy